Bjørn Strøm, calciatore norvegese (1982-  )
 Camilla Strøm-Henriksen, attrice e regista norvegese (1968-  )
 Guro Strøm Solli, fondista norvegese (1983-  )
 Harald Aleksander Strøm, pattinatore norvegese (1897-1977)
 Motala ström, fiume della Svezia centrale

Pagine correlate 
 Strom